Falschmünzer steht für:
 Hersteller falscher Geldmünzen, siehe Falschgeld
 Die Falschmünzer (frz. Les Faux-Monnayeurs), Roman von André Gide (1925)
 Falschmünzer (Film), deutscher Kriminalfilm von Hermann Pfeiffer (1940)

Siehe auch:

 Falschmünzer-Vergleich, Vergleich aus dem Werk des Thomas von Aquin